Insieme al fratello Pier Luigi, 4 volte campione d'Italia di canottaggio 1927, 1928 e 1929 nelle gare di "due con" e "due senza" e medaglia d'oro e d'argento nelle gare di canottaggio "due con" e "due senza" ai Campionati Europei del 1926, 1927 e 1929.

Canottaggio
Renzo Vestrini, che con i fratelli Pier Luigi Vestrini e Roberto Vestrini, faceva parte della Unione Canottieri Livornesi, è stato campione europeo della disciplina del "due senza" e "due con" ed ha partecipato ai campionati europei di canottaggio di Lucerna del 1926, Como del 1927, Bydgoszcz del 1929 e alle olimpiadi di Amsterdam del 1928 non prima di aver vinto ben 4 campionati italiani, per poi abbandonare l'attività sportiva e trasferirsi nel 1947 all'estero in Venezuela dedicandosi a tempo pieno alla pittura e all'edilizia.

Nel 1927, I Due Mori (così furono soprannominati i due fratelli Pier Luigi e Renzo Vestrini) vincono due titoli italiani nello stesso giorno, nel "due con" e nel "due senza", ripetendosi nel 1928 e nel 1929 con il titolo italiano nel "due con".
Il timoniere Cesare Milani farà poi parte dell'equipaggio degli Scarronzoni.

Esordiscono ai campionati europei di Lucerna del 1926 conquistando la medaglia d'argento nel "due con", nel 1927 a Como compiono l'impresa di aggiudicarsi entrambi i titoli del "due con" e "due senza" nella medesima competizione.

Nel 1929 a Bydgoszcz, in Polonia, conquistano il loro terzo oro confermandosi ai vertici della loro disciplina.
Nel 1928 partecipano alle Olimpiadi di Amsterdam con il "due con" (sempre Milani): nella semifinale battono gli americani, i favoriti e fino ad allora considerati i migliori, ma affrontano nella finale tra gli altri la Svizzera, la compagine più temibile, con Renzo febbricitante all'insaputa di Pier Luigi e nell'ultimo e decisivo allungo Renzo cade in acqua esausto e l'imbarcazione si ribalta pregiudicando la gara e la vittoria.

Pittura e edilizia
Si trasferisce in Francia, a Tolone, dove fece parte del “Gruppo dei 5” fondato nel 1934 dai pittori Ambrogiani, Serra, Ferrari, Mandin , Seyssaud; poi a Parigi, dove la sua formazione artistica maturò giunse a compimento e infine nel Venezuela, dove risiedette fino al decesso e di cui prese la nazionalità nel 1943.

Ha partecipato alle più importanti rassegne d'arte nazionali ed internazionale, fra le quali il XVII Salón Oficial de Arte Venezolano promosso dal Museo della BB.AA. e dal Ministero dell'Educazione Venezuelana, e alla Exposición Internacional de Pintura del 1955 promosso dall'Ateneo di Valencia e dove figurarono opere di artisti di fama internazionale.

Partecipò inoltre alla Mostra Collettiva dei pittori Labronici a Livorno nel 1931, al Salone annuale di Tolone negli anni 1935, 1936, 1937, al Salone annuale di Tolosa negli anni 1943, 1933, 1945, al Salone annuale di Pittura “Carlos D'Empaire” negli anni 1955 e 1956, fuori concorso e negli anni 1957 e 1958, al Salone “Arturo Michelena” a Valencia nel 1956 e nel 1957, ha tenuto mostre personali alla Galleria Etienne di Tolone nel 1937, al Club “Shell” in Lagunillas nel 1959 e al Centro delle Belle Arti e Lettere di Maracaibo, e alla Galleria “San Giorgio” di Venezia nel 1960.

Si trasferisce definitivamente in Venezuela e intraprende parallelamente l'attività di costruttore e realizza il Palazzo Municipale di Maracaibo, l'edificio della C.V.P. l'edificio Don Matias, la Chiesa Padre Claret e la Chiesa de los Olivos.

Palmarès

Altri progetti

Collegamenti esterni